Una grande famiglia – pellicola cinematografica
Una grande famiglia – fiction televisiva